Leopold I, född 9 juni 1640, död 5 maj 1705, var tysk-romersk kejsare 1658–1705, kung av Ungern från 1655, kung av Böhmen från 1656 samt kung av Kroatien från 1657. Han var son till kejsar Ferdinand III och Maria Anna av Spanien.

Biografi
Leopold var ursprungligen bestämd för det andliga ståndet men blev efter sin äldre brors död 1654 tronföljare. Han ärvde 1657 de österrikiska arvländerna och valdes 1658 till kejsare. Med stor framgång hävdade han huset Habsburgs intressen, såväl mot osmanerna som mot Ludvig XIV av Frankrike. År 1683 slogs ett osmanskt anfall mot Wien tillbaka och i freden i Karlowitz 1699 vann Leopold sedan större delen av Ungern från Osmanska riket, varpå han lade grunden till den s.k. Donaumonarkin. 

Leopold I var en språkkunnig, bildad och musikalisk man, som gjorde hovet i Wien till ett centrum för barockkulturen. Leopolds personliga betydelse för rikets framgångar har dock ifrågasatts. Fastän han var djupt troende katolik samarbetade han utrikespolitiskt med de protestantiska länderna England och Nederländerna.

Han efterträddes av sonen Josef.

Familj

Gift med 1) (1666) systerdottern Margarita Teresa av Spanien; dotter till Filip IV av Spanien och Leopolds syster Maria Anna av Österrike)

Barn:
Ferdinand Wenzel (1667–1668)
Maria Antonia (1669–1692)
Johann Leopold (född o död 1670)
Maria Anna (född o död 1672)

Gift med 2) (1673) kusinen Claudia Felicitas, dotter till ärkehertig Ferdinand-Karl av Tyrolen

Barn:
Anna Maria Sophia (född o död 1674)
Maria Josepha (1675–1676)

Gift med 3) (1676) Eleonora av Pfalz-Neuburg, dotter till kurfurst Philipp Wilhelm av Pfalz-Neuburg. 

Barn:
Josef I (1678–1711)
Christina (född o död 1679)
Maria Elisabeth (1680–1741; ståthållare i Nederländerna)
Leopold Josef (1682–1684)
Maria Anna (1683–1754), gift med Johan V av Portugal
Maria Theresia (1684–1696)
Karl VI (1685–1740)
Maria Josepha (1687–1703) 
Maria Magdalena (1689–1743)
Maria Margaretha (1690–1691)

Källor 

Födda 1640
Avlidna 1705
Tysk-romerska kejsare
Österrikes regenter
Huset Habsburg
Män
Transsylvaniens regenter
Personer i Österrike under 1600-talet